

Cinema 
 The Concrete Jungle – film del 1982 diretto da Tom DeSimone

Letteratura 
 Giungla di cemento (The Concrete Jungle) – romanzo di Charles Stross del 2004

Musica 
 Concrete Jungle – traccia dell'album Catch a Fire dei The Wailers del 1973
 Concrete Jungle – traccia dell'album Specials dei The Specials del 1979
 Concrete Jungle – singolo dei Black Label Society del 2006, dall'album Shot to Hell
 Concrete Jungle – album di Nneka del 2010